В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в Республике Польша значится 16 наименований (на 2019 год), это составляет  от общего числа ( на  год). 15 объектов включены в список по культурным критериям, причём 3 из них признаны шедеврами человеческого гения (критерий i), а другой оставшийся объект включён по природным критериям, причём он признан природным феноменом исключительной красоты и эстетической важности (критерий vii). Кроме этого, по состоянию на 2017 год, 5 объектов на территории Польши находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Польская Народная Республика ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 29 июня 1976 года. Первые два объекта, находящиеся на территории Польши были занесены в список в 1978 году на 2-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Польши в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

Географическое расположение объектов

См. также 
 Всемирное наследие
 ЮНЕСКО

Примечания

Ссылки 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Польше
 Каталог ссылок Всемирному наследию в Польше

Польша